Vaucluse může mít více významů:
 
 Vaucluse (departement), francouzský departement v regionu Provence-Alpes-Côte d'Azur
 Vaucluse (Doubs), francouzská obec v departementu Doubs
 Monts de Vaucluse, francouzské pohoří